Le Al-Khawr Stadium (en ) est un stade de 12 000 places accueillant le Al-Khor Sports Club. 

Équipement sportif achevé en 2012
Stade multifonction au Qatar
Stade de football au Qatar
Stade d'athlétisme au Qatar